Хардте́йл (от  — жёсткий и  — хвост; буквально — жёсткий хвост) — это тип рамы велосипеда, не имеющий задней подвески.

На велосипед с данным типом рам устанавливают как жёсткие вилки (уменьшая вес велосипеда и увеличивая скорость при езде по относительно ровной поверхности), так и амортизационные (увеличивая проходимость и комфорт при езде по неровной поверхности).

Хардтейлы имеют меньший вес, доступнее в стоимости, легче в обслуживании и быстрее на относительно ровных поверхностях. Двухподвесы позволяют с большей скоростью преодолевать неровные поверхности (например каменистые), за счёт того что обеспечивают постоянный контакт заднего колеса с грунтом.

Такая конструкция характерна для:
 горных велосипедов
 шоссейных велосипедов
 туристических велосипедов
 гибридных велосипедов

См. также 
 Двухподвес
 Ригид

Примечания

Ссылки 

Горные велосипеды